Зеленецький — українське прізвище. Відомі носії:
 Зеленецький Борис Васильович (нар. 1924) — радянський, український кінорежисер.
 Зеленецький Володимир Серафимович (1937—2013) — український вчений-правознавець, дослідник і викладач, педагог, доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) Національної академії правових наук України.
 Зеленецький Костянтин Петрович (1812, за ін. даними 1814—1858) — філолог-русист, філософ, проф. Ришельєвського ліцею

Українські прізвища